het ombouwen van kopernetwerken naar glasvezel
 het vervangen van open weidelandschappen door kassencomplexen voor de glastuinbouw
 het glazuren of emailleren van materiaal
 Verglazing (radioactief afval), het in massief glas insluiten van langlevend hoogradioactief afval, om het te kunnen opslaan zonder kans op lekkage of uitspoeling
 Glasovergang, de overgang van een substantie in glas